NGC 4029 (другие обозначения — UGC 6990, MCG 1-31-8, ZWG 41.17, PGC 37816) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Девы. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4029
Дева (созвездие)